Іллеш () — угорське ім'я та прізвище:

Прізвище 
 Бела Іллеш (1968) — угорський футболіст, півзахисник.

Ім'я 
 Іллеш Шпітц (1902 — 1961) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.

Угорські прізвища